Białoruska Lista Katyńska
 Ukraińska Lista Katyńska

Zobacz też 
 Lista Gajdideja